Leadgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Leadgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Leadgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Leadgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear